Levis (Califòrnia)
 Levis (Yonne)
 Lévis-Saint-Nom, municipi francès al departament d'Yvelines (regió d'Illa de França)
 Cantó de Lurcy-Lévis, cantó francès al districte de Molins (departament de l'Alier) 
 Família Levis, nissaga aristocràtica del Regne de França que era vassalla dels Montfort 
 Lurcy-Lévis, municipi francès al departament de l'Alier (regió de Alvèrnia)
 Levis (motocicleta), marca de motocicletes anglesa